Le terme Zamana peut désigner :

Patronyme 
 Cezary Zamana, né en 1967, ancien coureur cycliste polonais.

Autres utilisations 
 un mot urdu et hindi d'origine arabe, désignant une ère, ou une période de temps.
  Zamana
 Zemene Mesafent, ou Ère des Princes, une période de l'histoire de l'Éthiopie.

Voir également 
 l'arbre Albizia saman, ou arbre à pluie,
 Zamana de l'habitation Céron, en Martinique (dans la commune du Prêcheur.

Homonymie